Penybont oder Pen-y-Bont / Pen-y-bont bezeichnet:
 Penybont (Powys), Dorf und Community in Powys
 Pen-y-Bont-fawr, Community in Powys
 Pen-y-Bont FC, Fußballverein aus Bridgend
 Pen-y-Bont ar Ogwr, walisischer Name von Bridgend
 Pen-y-bont Llanerch Emrys, Dorf in Powys